Прунишор има више значења:

 Прунишор (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Прунишор (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Општина Прунишор (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији